

Organisatie 
 Humanistisch Verbond (België), een Belgische vereniging
 Humanistisch Verbond (Nederland), een Nederlandse vereniging

Sport 
 als afkorting in eigennamen van hockey- of handbalvereniging

Overige 
 Vickershardheid, de hardheidswaarde bij diamanten
 Transavia (Nederland), aangeduid met de IATA-code HV
 Hulpverleningsvoertuig (brandweer), de voertuigtypen HV-1 en HV-2